Il singolare del torneo di tennis Surrey Grass Court Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Betsy Nagelsen che ha battuto in finale Barbara Hallquist 6-0, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Barbara Potter (terzo turno)
 Joanne Russell (quarti di finale)
 Diane Desfor (terzo turno)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)

 Sherry Acker (primo turno)
 Virginia Wade (primo turno)
 Mary Lou Daniels (primo turno)
 Terry Holladay (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Pam Teeguarden (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Surrey Grass Court Championships 1981